konopielka – rodzaj pieśni ludowej
 Konopielka – rzeka w obwodzie kurskim (Rosja)
 Konopielka – powieść Edwarda Redlińskiego
 Konopielka – polski film z 1981 roku, w reżyserii Witolda Leszczyńskiego